Cratere Lagalla – cratere lunare
 Giulio Cesare Lagalla – filosofo e medico italiano
 Roberto Lagalla – politico, medico e accademico italiano